Benson steht für:

 Benson (Familienname), der Familienname Benson
 Benson (Fernsehserie), eine amerikanische Sitcom
 Benson County
 Benson-Klasse, Klasse von Zerstörern der US-Marine im Zweiten Weltkrieg
 Benson (Karpfen), berühmter britischer Karpfen
 Ambrosius Benson, Maler des ausgehenden Mittelalters
 Benson Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Benson & Hedges, eine Zigarettenmarke

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Benson (Alabama), im Tallapoosa County – nicht mehr existent
 Benson (Arizona), im Cochise County
 Benson (Florida), im Hillsborough County
 Benson (Illinois), im Woodford County
 Benson (Iowa), im Black Hawk County
 Benson (Kentucky), im Franklin County
 Benson (Louisiana), im De Soto Parish
 Benson (Maine), im Piscataquis County
 Benson (Harford County, Maryland)
 Benson (Howard County, Maryland)
 Benson (Michigan), im Wexford County
 Benson (Minnesota), im Swift County
 Benson (Mississippi), im Jones County
 Benson (Missouri), im Linn County
 Benson (New Mexico), im Roosevelt County – nicht mehr existent
 Benson (New York), im Hamilton County
 Benson (North Carolina), im Johnston County
 Benson (Pennsylvania), im Somerset County
 Benson (Utah), im Cache County
 Benson (Vermont), im Rutland County
 Benson (West Virginia), im Harrison County
 Benson (Wisconsin), im Burnett County
 Benson Acres, im Florence County, South Carolina
 Benson Corner, im LaMoure County, North Dakota
 Benson East, im Montgomery County, Pennsylvania
 Benson Hill, im King County, Washington
 Benson Landing, im Rutland County, Vermont
 Benson Mines, im St. Lawrence County, New York
 Benson Park, im Iosco County, Michigan
 Benson Place, im Torrance County, New Mexico
 Benson Tourist City, im Franklin County, Missouri
 Benson County, Verwaltungseinheit in North Dakota

in England:
 Benson (Oxfordshire)

Sonstiges:
 Benson Bayou, Fließgewässer im Galveston County, Texas
 Benson Bluff, Antarktika
 Benson Point, Antarktika
 Benson Slash Creek, Fließgewässer im Monroe County, Arkansas
 Benson Slough, Fließgewässer im Hill County, Texas
 Benson Pond, See im Berkshire County, Massachusetts
 Benson Islet, Insel im Bladen County, North Carolina
 Benson Claim, Mine im Sandoval County, New Mexico
 Benson Push Mine, Mine im Walker County, Alabama
 Benson Oil and Gas Field, Ölfeld im De Soto Parish, Louisiana
 Benson Oil Field, Ölfeld im Young County, Texas
 Benson Creek State Wildlife Management Area, Park im Sawyer County, Wisconsin
 Benson State Park, Park im Multnomah County, Oregon
 Benson State Wildlife Management Area, Park im Stevens County, Minnesota
 Benson Village Historic District, Park im Rutland County, Vermont

im NRHP gelistete Objekte:
 Benson Archeological Site (13WD50), in Smithland, Iowa, ID-Nr. 84001611
 Benson Block, in Ottumwa, Iowa, ID-Nr. 85000009
 Benson County Courthouse, in Minnewaukan, North Dakota, ID-Nr. 78001988
 Benson Elementary School, in Benson, Utah, ID-Nr. 85000798
 Benson Historic District, in Benson, North Carolina, ID-Nr. 85001053
 Benson Hotel, in Portland, Oregon, ID-Nr. 86003175
 Benson Mill, in Mills Junction, Utah, ID-Nr. 72001260
 Benson Railroad Historic District, in Benson, Arizona, ID-Nr. 94000079
 Benson Street-Forest Avenue Residential Historic District, in Hartwell, Georgia, ID-Nr. 86002004
 Benson Village, in Benson, Vermont, ID-Nr. 78000240
 Benson Water Tower, in Benson, Illinois, ID-Nr. 87002034
 Benson-Hammond House, in Linthicum Heights, Maryland, ID-Nr. 90000595

Siehe auch
 Benson Junction
 Benson Lake
 Benson-Methode
 Benson Hills, Gruppe küstennaher Hügel im westantarktischen Palmerland
 Bensen